Kuljomin (, ) ist der Familienname folgender Personen:

Nikolai Wladimirowitsch Kuljomin (* 1986), russischer Eishockeyspieler
Wjatscheslaw Walerjewitsch Kuljomin (* 1990), russischer Eishockeyspieler